Monte Carlo, bairro no Principado do Mónaco
Monte Carlo (Telêmaco Borba), bairro 
Monte Carlo (Santa Catarina), município 
Método de Monte Carlo, algoritmo utilizado em estatística
Monte Carlo Resort, em Las Vegas, EUA
Monte Carlo (1930), filme com Jeanette MacDonald
Monte Carlo (2011), filme com Selena Gomez e Leighton Meester

Desambiguação